Le Hatha yoga ou l'Art de vivre selon l'Inde mystérieuse est un ouvrage de Constant Kerneïz paru en 1936.

Résumé

Chapitres 
 Vivre est un travail
 Le Rythme dans la vie
 Le Repos, la Relaxation musculaire et le Sommeil
 Le Pranayama, science de la respiration
 Les Exercices du Pranayama
 Le Régime alimentaire
 Lumière et Chaleur — Les Sens et leurs organes — La Peau
 Les Sens et le Système nerveux

Bibliographie 
Autres ouvrages de Constant Kerneïz
 Hatha yoga : culture physique hindoue
 Postures et respirations du hatha yoga
 Le Yoga de la connaissance

Hatha yoga
Livre paru en 1936